Nagy Kira (helyenként Nagy Kyra) (Budapest, 1977. december 29. –) magyar teniszezőnő, olimpikon.

1994–2008 közötti profi pályafutása során tizennyolc egyéni és tíz páros ITF-tornát nyert. Legjobb világranglista helyezése egyéniben a 122. hely, amelyet 2006. július 31-én ért el, párosban bejutott a Top100-ba 2004. július 19-én, amikor a 96.helyre került.

A 2004. évi athéni olimpián a magyar csapat tagjaként párosban szerepelt. 2002–2007 között a magyar Fed-kupa-válogatott tagja volt.

2008-ban a US Open után vonult vissza, és Dubajban kezdett edzősködni. Alkalmanként egy-egy helyi tornán részt vett, utoljára a 2013-as  dolláros ITF tornán a legjobb 16 között Julija Putyincevától szenvedett vereséget. 2016-ban a dubaji  dolláros ITF torna versenyigazgatója.

ITF döntői

Egyéni

Győzelmek (18)

Elveszített döntők (15)

Páros

Győzelmek (10)

Elveszített döntői (12)

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 

1977-ben született személyek
Budapesten született személyek
Élő személyek
Magyar női teniszezők
Magyar olimpikonok